Симптом, субјективна тегоба је у;
Медицини, субјективни доживљај телесних промена која настају у току неког патолошког стања или процеса у организму, и не треба га мешати са знаком болести, који је објективни доживљај телесних промена. 
Психологији и психотерапији, је било који штетни или некорисни ментални или телесни знак неке психичке болести коју особа настоји да савлада, а доводи до сталног трошења душевне енергије, до слабости, умора и апатичности. 
Социјалном раду, симптом може бити користан сигнал да је потребно нешто суштински изменити у начину живота клијента. 
За бихевиористе, симптом није доживљај патолошког менталног стања, већ је сам поремећај, те се уклањањем симптома, уклања и поремећај, који је у ствари погрешно научено понашање.

Литература 
Антић Р. Интерна пропедевтика, Институт за стручно усавршавање и специјализацију здравствених радника, Београд, 1976. 
Ристић С. М. Клиничка пропедевтика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.

Спољашње везе 

Симптоми